Welt kan henvise til 

 Welt, en by i Nordtyskland med det danske navn Velt
 Welt (nyhedskanal), en tysk tv-station ejet af Axel Springer SE

Se også 
 Die Welt, en tysk avis, der udgives af Axel Springer SE
 Welt am Sonntag, en tysk ugeavis udgivet af Axel Springer SE
 Welt am Draht, en tysk tv-serie med den danske titel Verden i en tråd